Güller ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Güller (* 1963), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Serhat Güller (* 1968), türkischer Fußballspieler und -trainer